Тамара Курбацкая ( род. 10 июля 1946 года, Горький, СССР ) — писательница,поэт,член Союза писателей России

Биография 
Тамара Ивановна Курбацкая родилась 10 июля 1946 года в Горьком.
Более сорока лет живёт в Воскресенске.
Член Союза писателей России с 2010 года. Состоит в литературном объединении им. Ивана Лажечникова г. Воскресенска.
Писать начала в 2004 году. В 2014 году удостоена литературной награды «Медаль Ивана Бунина». Тамара Ивановна Курбацкая в номинации «Лучшее литературное произведение» заняла второе место.

Библиография 
  «Дорога, длинною в жизнь.»(рассказы,стихи)
  «Я прощаю тебя» (в 2 ч.) 2013
  «Добрый пастырь.»( Книга о протоиерее Александре Коробейникове)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту